Le Stade de Rio Sports est un stade de football de Côte d'Ivoire qui se situe dans la ville d'Anyama. Il a une capacité de 3 000 places. 

C'est le stade où joue le Rio-Sports d'Anyama.

Histoire

Lien externe 
 Stades en Côte d'Ivoire 

Stade de football en Côte d'Ivoire